Mužská dvouhra Abierto Mexicano Telcel 2018 probíhala na přelomu února a března 2018. Do singlové soutěže acapulského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl čtvrtý nasazený americký tenista Sam Querrey, kterého v úvodním kole vyřadil Australan Matthew Ebden. Druhý hráč světa obhajující finálovou účast, Rafael Nadal, odstoupil pro obnovené zranění kyčle s absencí i na navazujících březnových Mastersech ve Spojených státech.
  
Vítězem se stal 29letý šestý nasazený Argentinec Juan Martín del Potro, jenž ve finále zdolal jihoafrickou turnajovou pětku Kevina Andersona po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. Aktivní poměr vzájemných zápasů tím navýšil na 7–0. V probíhající sezóně si tak devátý hráč světa připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo dvacátý první singlový titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Abierto Mexicano Telcel 2018